The West Nova Scotia Regiement ou WNSR, littéralement « Le Régiment de la Nouvelle-Écosse occidentale », est un régiment d'infanterie de la Première réserve des Forces canadiennes sous le Commandement de la Force terrestre dans le secteur de l'Atlantique de la Force terrestre. Le régiment a connu le service actif pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le régiment recrute dans toute la province de la Nouvelle-Écosse. Son quartier général est situé au Centre d'instruction du Secteur de l'Atlantique de la Force terrestre Aldershot près d'Aldershot en Nouvelle-Écosse.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Première réserve
Secteur de l'Atlantique de la Force terrestre
Commandement de la Force terrestre des Forces canadiennes

Bibliographie 
 .

Unité d'infanterie canadienne
Unité des Forces canadiennes de Nouvelle-Écosse
Régiment de l'Armée canadienne